Crozon ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Crozon, Gemeinde im Département Finistère
Crozon-sur-Vauvre, Gemeinde im Département Indre
Crozon-Halbinsel in der Bretagne